Alberto della Scala (?-1276), detto "Piccardo", figlio di Bocca della Scala
Alberto della Scala (?-1301), figlio di Alberto detto "Piccardo" 
Alberto I della Scala (?-1301), signore di Verona
Alberto II della Scala (1306-1352), signore di Verona